Antrodia is een geslacht van schimmels behorend tot de familie Fomitopsidaceae. De typesoort is Antrodia serpens. Het geslacht is beschreven door de Finse mycoloog Petter Adolf Karsten en in 1879 voor het eerst geldig gepubliceerd.

Soorten 
Volgens Index Fungorum bestaat het geslacht uit 50 soorten (peildatum december 2021):

Fomitopsidaceae
Schimmelgeslacht